Kairos – grecki bożek
 Kairos – zespół wokalny z Lublina
 Kairos – termin filozoficzny
 Kairos – album grupy Sepultura
 Kajros – Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich "KAJROS"